Ки́евский академи́ческий теа́тр украи́нского фолькло́ра «Береги́ня» () — академический театр в Киеве.

История 
Театр «Берегиня» был основан в 1988 году по инициативе группы фольклористов под руководством народного артиста Украины Николая Буравского при поддержке Национального сообщества композиторов Украины, Национального сообщества писателей Украины и Института искусствоведения, фольклористики и этнологии имени М. Т. Рыльского НАН Украины.

В 2004 году театру «Берегиня» за выдающиеся достижения в развитии украинского музыкального искусства был присвоен статус академического (Приказ Министерства культуры и искусств Украины от 15.09.2004 г. № 629).

Гастрольная деятельность 
Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня» достойно представляет украинскую национальную культуру за границами Украины. Его гастроли проходили в Германии, Польше, Нидерландах, Болгарии, Испании, Монако, Австрии, Франции, Италии, Египте, Турции, Греции, Швейцарии, Румынии, Израиле, Южно-Африканской Республике, Корее, Японии и других странах мира.

На Международном конкурсе в Йоханнесбурге (ЮАР) театр «Берегиня» выиграл пять золотых и один серебряный сертификат, одержав в общем итоге первое место среди участников фестиваля.

На Международном конкурсе в Пхеньяне (КНДР) конкурсные программы театра были отмечены двумя золотыми, двумя серебряными призами, двумя международными премиями и Главным кубком художественного конкурса.

Труппа 
Творческий состав театра украинского фольклора «Берегиня» — это профессиональные исполнители — певцы, музыканты и танцевальная группа. В разное время здесь работали заслуженные артисты Украины: Надежда Буравская, Анатолий Пахомов, Степан Школьный, Ярослав Цебринский, Татьяна Халаш, 18 лауреатов Международных конкурсов. Музыкальное сопровождение выступлений исполняется как на профессиональных музыкальных инструментах, так и на малоизвестных звуковых, шумовых и эпизодических народных инструментах, которые ещё более выразительно подчёркивают музыкальные особенности используемых произведений определённого региона Украины. Сценическое убранство артистов изготовлено по образцам настоящих этнографических костюмов, над которыми работали лучшие художники Украины.

В 1995 году при театре образован детский фольклорный ансамбль «Берегинька», который ныне является лауреатом множества Международных и Всеукраинских фестивалей.

Репертуар 
Киевский академический театр украинского фольклора Берегиня призван на профессиональном уровне инсценировать лучшие образцы национального музыкально-хореографического наследия, раскрывать особенности культурно-исторических традиций украинского народа.

В репертуаре театра концертные программы и тематические выступления, построенные на основе использования фольклорно-этнографических записей народных обрядов, обычаев и ритуалов, песен, музыки и танцев, остроумного народного юмора.

 «Славні козаки запорожці» (рус. «Славные казаки запорожцы»)
 «Любітеся, брати мої» (рус. «Любите друг друга, братья мои»)
 «Партизанська слава» (рус. «Партизанская слава»)
 «Женчики» (рус. «Жнецы»)
 «Український вертеп» (рус. «Украинский вертеп»)
 «Наддніпрянське весілля» (рус. «Свадьба над Днепром»)
 «Купальські вогні» (рус. «Купальские огни»)
 «Веснянки» (рус. «Веснянки»)
 «Українське народне багатоголосся» (рус. «Украинское народное многоголосие»)
 «Чумацький шлях» (рус. «Млечный путь»)
 «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь» (рус. «И чужому учитесь, и своего не чурайтесь»)
 «Русалії» (рус. «Русалии»)
 «Я — твоя доля» (рус. «Я — твоя судьба») по произведениям Леси Украинки.

Появились в 1988 году на Украине
Театры, основанные в 1988 году
Академические театры
Театры Киева